Dwutlenek dichloru, Cl₂O₂ to cząsteczkowy związek o wzorze ClOOCl. Chemicznie, jest dimerem rodnika monotlenku chloru. Jest ważny w procesie tworzenia dziury ozonowej. Dwutlenek chloru katalitycznie zmienia ozon w tlen, kiedy zostanie napromieniowany światłem ultrafioletowym.

Wytwarzanie 
Dwutlenek dichloru może być wyprodukowany przez laser lub fotolizę ultrafioletową cząsteczki chloru z ozonem. Dichlorodifluorometan również może być źródłem atomów chloru do stworzenia tej cząsteczki.

 Cl2 + hν → 2Cl
 Cl + O3 → O2 + ClO·
 2ClO· + M → ClOOCl + M
 ClOOCl + hν → Cl + ClO2
 ClO2 + M → Cl + O2

Przypisy 

Nadtlenki
Związki chloru